Cribas steht für:

 Cribas, Suco in der Gemeinde Manatuto, Osttimor
 Cribas (Ort), Hauptort des Sucos Cribas, Osttimor
 Cribas-Wasserfall, Wasserfall im Suco Cribas, Osttimor